A férfi egyes asztalitenisz része a 2016. évi nyári olimpiai játékoknak. A versenyt augusztus 6. és 11. között rendezték.

Érmesek

Tábla

Döntők

Felső ág

1. csoport

2. csoport

Alsó ág

3. csoport

4. csoport

Selejtező 
1. csoport

2. csoport

3. csoport

4. csoport

Források
 

Asztalitenisz a nyári olimpiai játékokon
2016. évi nyári olimpiai játékok